

Ereignisse 
 1270: Mit dem Tod des französischen Königs Ludwig IX. bei Tunis endet dessen siebter Kreuzzug.
 1271: Marco Polo reist nach Zentralasien.
 1272: Am 14. Dezember stirbt der Franziskaner und große Prediger Berthold von Regensburg.
 1273: Der Habsburger Rudolf I. wird deutscher König.

Weblinks